Cukorgyártelep, falu Romániában, Brassó megyében
 Cukorgyártelep, falu Romániában, Szilágy megyében